Het Superligaen 1999/00 seizoen was het tiende seizoen van de in 1990 nieuw opgezette hoogste Deense voetbaldivisie, gesteund door de Deense voetbalbond. De competitie begon op 24 juli 1999 en de laatste speelronde werd op 28 mei 2000 gespeeld. Nieuwkomers waren Odense BK en Esbjerg fB.

De Deense kampioen kwalificeert zich voor de derde ronde van de UEFA Champions League 2000/01, de nummer twee neemt deel aan de tweede kwalificatieronde van de Champions League. De derde geplaatste club neemt deel aan de eerste kwalificatieronde van de UEFA Cup 2000/01. De nummers vier en vijf nemen deel aan de Intertoto Cup 2000, terwijl de twee laagst geplaatste clubs degraderen naar de 1. division.

Het bescheiden Herfølge won verrassend de Deense titel. De ploeg van trainer-coach John "Faxe" Jensen speelde op de voorlaatste speeldag zelf met 1-1 gelijk bij Silkeborg, terwijl Brøndby IF verloor bij AB. Hierdoor werd Herfølge met nog één wedstrijd te gaan onbereikbaar voor de concurrentie. Het kampioenschap betekende voor speler-trainer Jensen zijn negende landstitel in Denemarken. Achtmaal won hij de titel met Brøndby, voor het eerst in 1985. Bovendien werd hij met Denemarken in 1992 Europees kampioen. Hij werd aan het begin van dit seizoen als speler/coach aangesteld bij de club die sinds promotie naar de hoogste divisie, in het begin van de jaren tachtig, nog geen rol van betekenis kon spelen.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#ACE1AF;"
|  || Herfølge BK
|33
|16
|8
|9
|52
|49
| +3
|56|-style="background:#CCF3FF;"
|2
|Brøndby IF
|33
|15
|9
|9
|56
|37
| +19
|54|-style="background:#CCF3FF;"
|3
|AB Kopenhagen
|33
|14
|10
|9
|52
|35
| +17
|52|-
|4
|Viborg FF
|33
|15
|7
|11
|56
|50
| +6
|52|-
|5
|Aalborg BK
|33
|12
|13
|8
|57
|40
| +17
|49|-
|6
|Silkeborg IF
|33
|13
|10
|10
|49
|33
| +16
|49|-
|7
|Lyngby FC
|33
|14
|5
|14
|51
|55
| –4
|47|-
|8
|FC Kopenhagen
|33
|12
|8
|13
|44
|37
| +7
|44|-
|9
|Odense BK
|33
|11
|10
|12
|42
|44
| –2
|43|-
|10
|Aarhus GF
|33
|9
|9
|15
|36
|55
| –19
|36|-style="background:#FFCCCC;"
|11
| Vejle BK
|33
|7
|11
|15
|38
|68
| –30
|32|-style="background:#FFCCCC;"
|12
| Esbjerg fB
|33
|8
|4
|21
|40
|70
| –30
|28'|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Toeschouwers

Herfølge BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Herfølge BK, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van trainer-coach John "Faxe" Jensen voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1999
Deens voetbalelftal in 2000
Deense voetbalbeker 1999/00

Competitievoetbal 1999/00
2000